Џон Туртуро () је амерички глумац, рођен 28. фебруара 1957. године у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
| 1980. || Разјарени бик || -{Raging Bull}- || ||
|-
| 1986. || Боја новца || -{The Color of Money}- || ||
|-
| 1990. || Милерово раскршће || -{Miller's Crossing}- || ||
|-
| 1991. || Љубавна грозница || -{Jungle Fever}- || ||
|-
| 1991. || Бартон Финк || -{Barton Fink}- || ||
|-
| 1998. || Велики Лебовски || -{The Big Lebowski}- || ||
|-
| 1998. || Добио је игру || -{He Got Game}- || ||
|-
| 1998. || Покераши || -{Rounders}- || ||
|-
| 2000. || О, брате, где си? || -{O Brother, Where Art Thou?}- || ||
|-
| 2000. || Човек који је плакао || -{The Man Who Cried}- || ||
|-
| 2002. || Колатерална штета || -{Collateral Damage}- || ||
|-
| 2003. || Без љутње, молим || -{Anger Management}- || ||
|-
| 2007. || Трансформерси ||-{Transformers}- || Симор Симонс ||
|-
| 2008. || Не качи се са Зоханом || -{You Don't Mess With The Zohan}- || ||
|-
| 2009. || Трансформерси: Освета пораженог || -{Transformers: Revenge of the Fallen}- || Симор Симонс ||
|-
| 2011. || Трансформерси: Тамна страна Месеца || -{Transformers: Dark of the Moon}- || Симор Симонс ||
|-
| 2014. || Егзодус: Богови и краљеви || -{Exodus: Gods and Kings}- || Сети I ||
|-
| 2017. || Трансформерси: Последњи витез || -{Transformers: The Last Knight}- || Симор Симонс ||
|-
| 2022. || Бетмен || -{The Batman}- || Кармајн Фалконе ||
|-
| 2022. || Пинокио || -{Pinocchio}- ||  ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1957.
Амерички глумци
Добитници награде Еми